Çiçek est un mot turc qui signifie « fleur ». C’est également un nom propre turc qui peut faire référence à :

Prénom 
Çiçek est un prénom féminin turc notamment porté par :
  (1969-), actrice turque.

Patronyme 

  (1961-), journaliste, chercheuse, auteure, poétesse et défenseuse des droits de l’homme kurdo-suisse.

Toponyme 

 , village turc du district de Patnos dans la province d’Ağrı ;
 , quartier du district d'Elbistan dans la province de Kahramanmaraş.

Références

Voir aussi 
 , patronyme turc composé de çiçek et du suffixe à valeur patronymique -oğlu qui signifie « fils de ». Étymologiquement, Çiçekoğlu signifie donc « fils de la fleur ».

Prénom turc
Patronyme turc
Homonymie de patronyme turc